

Astronomia 
 Ferdinand – satellite naturale di Urano

Geografia
 Ferdinand – città della Contea di Idaho, Idaho
 Ferdinand – città della Contea di Dubois, Indiana
 Ferdinand – città della Contea di Essex, Vermont

Onomastica
 Ferdinand – forma in diverse lingue del nome proprio di persona Ferdinando

Altro
 Ferdinand – film d'animazione di Carlos Saldanha del 2017
 Ferdinand – cacciacarri della Wehrmacht

Pagine correlate
Ferdinando (disambigua)